Doug o Douglas McKay è un nome che può riferirsi a:

Sport
Doug McKay (1929-2020) – hockeista su ghiaccio canadese
Doug McKay (1953) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese, figlio del precedente

Politica
Douglas McKay (1893-1959) – politico statunitense
Doug McKay (1923-2012) – funzionario pubblico australiano